Corynne Charbit, nota come Corynne Charby – cantante e attrice francese
 Gisèle Charbit – modella francese
 Max Charbit – calciatore francese